Влади́мир Га́вриков:
 Гавриков, Владимир Алексеевич (1922—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гавриков, Владимир Юрьевич — советский биатлонист.